

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 17 podstawowych
 Mokre – część miasta Mikołów
 Mokre – część miasta Toruń
 Mokre – część miasta Trzebiatów
 Mokre – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Mokre – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Mokre – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa 
 Mokre – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz 
 Mokre – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Mokre – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Mokre – część wsi Dąbrówka w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Mokre – część wsi Juliopol w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Mokre – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin 
 Mokre – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce 
 Mokre – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków 
 Mokre – część wsi Miękisz Nowy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Mokre – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz 
 Mokre – część wsi Cygany w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Mokre – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Mokre – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Mokre – zniesiona nazwa osady w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Mokre – część wsi Mnin w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Mokre – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów 
 Mokre – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Mokre – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo 
 Mokre – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów

Miejscowości na Białorusi 
 Mokre – wieś w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego
 Mokre – wieś w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego

Miejscowości na Ukrainie 
 Mokre – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Mokre – wieś w rejonie starowyżewskim obwodu wołyńskiego

Rezerwat przyrody 
 Mokre – rezerwat przyrody w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim

Kolej 
 Mokre – kolejowy przystanek osobowy we wsi Mokre, w województwie lubelskim
 Mokre – dawna stacja kolejowa w Mokrem, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Bacze Mokre 
 Barkowice Mokre 
 Dakowy Mokre 
 Glinki Mokre 
 Góry Mokre 
 Jadowniki Mokre
 Mokre-Kolonia
 Sokolniki Mokre
 Mokra

Linki zewnętrzne